Unter Lateralisierung können mehrere Sachverhalte verstanden werden:
Lateralisation des Gehirns in der Neurophysiologie
Lambdazismus in der Sprachwissenschaft